

Geografia

Austria

Comuni 
 Eggendorf – comune nel distretto di Wiener Neustadt-Land (Bassa Austria)
 Eggendorf im Traunkreis – comune nel distretto di Linz-Land (Alta Austria)

Frazioni 
 Eggendorf – frazione di Hartberg, città nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Eggendorf – frazione di Paudorf, comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)
 Eggendorf – frazione di Sankt Pölten, città statutaria (Bassa Austria)
 Eggendorf – frazione di Sitzenberg-Reidling, comune nel distretto di Tulln (Bassa Austria)
 Eggendorf am Wagram – frazione di Stetteldorf am Wagram, comune nel distretto di Korneuburg (Bassa Austria)
 Eggendorf am Walde – frazione di Maissau, città nel distretto di Hollabrunn (Bassa Austria)
 Eggendorf im Thale – frazione di Hollabrunn, città nel distretto di Hollabrunn (Bassa Austria)